Wilhelm Königswarter ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Königswarter (Stiftungsgründer) (1809–1887), deutscher Stiftungsgründer
 Wilhelm Königswarter (Politiker) (1890–1966), deutscher Politiker (SPD)